Села:
 Тернове — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Тернове — Донецька область, Шахтарський район
 Тернове — Запорізька область, Більмацький район
 Тернове — Запорізька область, Пологівський район
 Тернове — Кіровоградська область, Голованівський район
 Тернове — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Тернове — Луганська область, Біловодський район
 Тернове — Луганська область, Краснодонський район
 Тернове — Миколаївська область, Казанківський район
Залізнична станція
 Тернове — залізнична станція Південної залізниці